Stade montois est un nom de club sportif notamment porté par :
 Stade montois rugby, club de rugby à XV ;
 Stade montois basket masculin, club de basket-ball en catégorie masculine ;
 Stade montois basket féminin, club de basket-ball en catégorie masculine ;
 Stade montois football, club de football ;
 Stade montois omnisports, club omnisports.